Зельдо́вич — еврейская фамилия.

Известные носители 
 
 Зельдович, Борис Яковлевич (1944—2018) — советский и российский учёный-физик, член-корреспондент РАН; сын академика Я. Б. Зельдовича.
 Зельдович, Моисей Горациевич (1919—2008) — советский и украинский литературовед, профессор Харьковского университета.
 Зельдович, Юрий Самойлович (1897—1992) — советский фигурист, первый чемпион Советского Союза в одиночном катании; впоследствии — врач хоккейной и футбольной команды «Динамо».